Dolling ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Dolling (Niederbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niederbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Dolling (Schönberg), Ortsteil der Gemeinde Schönberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

in Österreich:
 Dolling (Gemeinde Kötschach-Mauthen), Ortschaft in der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen, Bezirk Hermagor, Kärnten

Siehe auch:
 Dölling